Гай Сервилий Тукка (; IV — III век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Сервилиев, консул 284 года до н. э.

Коллегой Гая Сервилия был Луций Цецилий Метелл Дентер, который погиб во время своего консульства в сражении с сенонами при Арреции. О деятельности самого Тукки ничего не известно.

Примечания 

Сервилии